Komarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana
 Komarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Komarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Warna
 Komarewo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wraca